Бари́нас () — один из 23 штатов Венесуэлы.

Административный центр штата — город Баринас.
Площадь штата 35 200 км², население — 816 264 человек (2011).

Муниципалитеты штата 

Штаты Венесуэлы